Черес — муніципалітет в Італії
 Черес — чоловічий шкіряний пояс